Gangdong-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Gangdong-dong, Ulsan, stadsdel i Ulsan, 
 Gangdong-dong, Busan, stadsdel i Busan,